Stehmann ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Stehmann († 1938), deutscher Jurist, Justizrat, Industriemanager und Kunstsammler
 Bernd Stehmann (* 1965), deutscher Neonazi
 Franz Stehmann (1891–1960), deutscher Schriftsteller, siehe Franz Donat (Schriftsteller)
 Matthias Stehmann (* 1943), deutscher Fischkundler
 Siegbert Stehmann (1912–1945), deutscher Geistlicher und Dichter
 Wolfgang Franke-Stehmann (1936–2008), deutscher Jurist, Ministerialrat und Kanzler der Medizinischen Hochschule Hannover

Siehe auch:
 Stemann